Killers (1981), az Iron Maiden együttes stúdióalbuma
Killers (1982), a Kiss együttes válogatásalbuma
Killers, Paul Di'Anno együttese
The Killers, amerikai rockegyüttes